Лари́са Алексе́евна Ште́йнман (урождённая Стахеева; род. 5 февраля 1972, Яльчики, Чувашия) — российская писательница, журналистка, издатель, репортёр, колумнист. Написала книгу «Гений: инструкция по применению» под псевдонимом Мария Штейнман.

Биография

Образование 
Окончила школу с золотой медалью, училась в музыкальной школе (фортепиано и хоровое пение), была чемпионом по шахматам среди юниоров.

В 1989 году поступила на факультет защиты информации в Московский историко-архивный институт, который окончила в 1995 году (специалист по специальным архивам).

С 1998 по 2000 годы — учёба в Альянс Франсез (Париж), стажировка в мэрии Парижа, отдел «Вода Парижа» ().

Карьера 
 С 1995 года — штатная манекенщица Дома моды «Бурда моден».
 С 2000 года — корреспондент журналов ELLE и «Кинопарк».
 Возглавляла отдел моды мужского журнала «Медведь» в 2000—2005 годах. Организовала съёмку обложки с А. Г. Абдуловым к его 50-летию (май 2003 года), которая получила приз «Обложка года». С 2005 года — спецкор журнала в Париже.
 С мая 2007 — выпускающий редактор журнала «М-Коллекция».
 С мая по сентябрь 2008 года — редактор по стилю журнала «Тайм Аут Москва».
 Работала в парижской газете «Ле Паризьен».
 Издавала русско-французский журнал «Туса» о жизни российской диаспоры в Париже.
 С декабря 2009 года — живёт и работает в Париже. Репортёр и региональный директор по рекламе газеты «Русская мысль» (). Автор православных сайтов и Ассоциации православной молодежи во Франции «Корсунь».
 В настоящий момент проживает в Марселе, где трудится над новой книгой.

Семья 
Отец — артист, режиссёр местного драмтеатра, мать — бухгалтер.

В 1991 году вышла замуж за Олега Альбертовича Штейнмана, реставратора икон в Пушкинском музее, аспиранта МГУ (факультет искусствоведения), специалиста по иконам XIV—XVI веков.

Сын Николай (1991), дочь Мари-Изабель (2005).

Библиография 
 «Гений: инструкция по применению» (2006 год, ЭКСМО, тираж 10 100 экземпляров). ISBN 9785699206216. Про книгу писали. В рецензиях героиню сравнивали с Асей Клячиной и Моникой Левински.
 «Арамболь. Гоа. Дневник иррациональной девушки» (2007 год, Издательство АСТ, общий тираж двух изданий 8000 экземпляров). ISBN 978-5-17-049599-3, ISBN 978-5-271-19294-4.
 «Моя любовь на „Одноклассниках.ру“» (2010 год, Издательство АСТ, тираж 3000 экземпляров). ISBN 978-5-17-061263-5, ISBN 978-5-271-24787-3, ISBN 978-5-226-02001-8.

Сергей Соловьёв, говоря о литературных способностях журналистки, отмечал, что «талант её многогранен».

Примечания

Ссылки 
 Интервью «Комсомольской правде» (2006)
 Интервью газете «Московский комсомолец» (1999)
 Интервью Woman’s Magazine
 Скандальные откровения подруги Абдулова
 Лариса Штейнман: «Для Абдулова я была секс-игрушкой»
 Лариса Штейнман на сайте Timeout.ru
 Лариса Штейнман в программе «Чистосердечное признание», НТВ, 2012

Выпускники МГИАИ
Репортёры
Альянс Франсез